Het ATP-toernooi van Bournemouth 1997 (met de officiële naam Samsung Open) werd van 8 tot en met 14 september gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de West Hants Tennis Club in de Engelse plaats Bournemouth.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bournemouth
ATP-toernooi van Bournemouth